Соревнования в плавании на 100 метров на спине (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 26 марта в 11:34 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:20, а финал — 27 марта в 20:07.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

100 м, на спине, мужчины